Фрэй (Frey и др. варианты):
 Фрейр, бог плодородия и лета в германо-скандинавской мифологии.

Футбольный клуб
 ИК Фрей — футбольный клуб и спортивное общество в Швеции.

Фамилия
 Фрей, Адам Леонтьевич (1820—1876) — российский педагог.
 Фрей, Адольф (Adolf Frey; 1855—1920) — швейцарский историк и поэт, сын Якова Ф.
 Фрей, Александр Яковлевич (1847—1899) — санкт-петербургский врач-психиатр.
 Фрей, Анри (Frei; 1899—1980) — швейцарский лингвист, профессор.
 Фрей, Вильям (Frey; 1839—1888) — писатель, гуманист, идеолог непротивления и вегетарианства.
 Фрей, Генрих (Frey; 1822—1890) — немецкий зоолог и анатом.
 Фрей, Густав (Freij; 1922—1973) — шведский борец греко-римского стиля.
 Фрей, Джеймс (род. 1969) — американский романист.
 Фрей, Джеймс Барнет (James Barnet Fry; 1827—1894) — американский генерал.
 Фрей, Джим (1931—2020) — американский бейсболист и тренер.
 Фрей, Жан Жак (Jean Jacques Frey; 1681—1775) — швейцарский гравёр.
 Фрей, Иоганнес Питер де (Johannes Pieter de Frey; 1770—1834) — голландский гравёр на меди.
 Фрей, Кеннет (род. 1950) — мексиканский шахматист, международный мастер (1975).
 Фрей, Конрад (1909—1974) — немецкий спортсмен-гимнаст.
 Фрей, Лонни (1910—2009) — американский бейсболист.
 Фрей, Макс (1874—1944) — немецкий художник.
 Фрей, Могенс (род. 1941) — датский трековый и шоссейный велогонщик, чемпион летних Олимпийских игр 1968 года.
 Фрей, Наталья Николаевна (род. 1964) — советский и российский деятель лыжного спорта.
 Фрей, Роже (1913-1917) — французский политический деятель. 
 Фрей, Сами (род. 1937) — французский актёр.
 Фрей, Себастьян (род. 1980) — французский футболист, вратарь.
 Фрей, Таня (род. 1972) — швейцарская кёрлингистка, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2002.
 Фрей, Хьюго (1873—1952) — американский джаз-пианист и композитор
 Фрей, Эмиль (1838—1922) — швейцарский политик, дипломат, президент.
 Фрей, Юниус (Junius Frey; настоящее имя Моисей Добруска; 1753—1794) — еврей, принявший католицизм и имя Франц Томас Шенфельд; во Французскую революцию — якобинец Юниус Фрей, казнён как шпион.
 Фрей, Яков (Jakob Frey, 1824—1873) — швейцарский писатель.
 Фрей, Ялмар (1856—1913) — финский оперный певец.
 Фрей, Ян (1769—1829) — польский живописец.

Часть фамилии
 Фрей Руис-Тагле, Эдуардо (род. 1942) — чилийский государственный деятель; старший сын Эдуардо Фрея Монтальвы.
 Фрей Монтальва, Эдуардо (1911—1982) — чилийский политический деятель.
 Фрей-Эрозе, Фридрих (1801—1873) — швейцарский политик, 6-й и 12-й президент.

Примечания

См. также 
 Фрэй
 Фрай
 Фрейя (значения)